

Géographie 
 Siris, une ancienne cité de Lucanie ;
 Siris, une ancienne cité de Macédoine ;
 Siris, une commune en Sardaigne (Italie) ;
 Siris, ancien nom de la rivière Sinni en Italie, dans la région de Basilicate (voir par exemple Francavilla in Sinni) ;
 Siris, un ancien nom du Nil, d'après Pline l'ancien.

Mythologie 
 Siris, une figure de la mythologie grecque, aussi appelée Sinis.
 Siris, déesse de la bière en Mésopotamie.

Biologie 

 , est un nom anglais utilisé pour certaines plantes dans le genre Albizia.

Entreprises 
 Siris, un opérateur de télécommunications.

Informatique 
 Siris était un système d'exploitation développé par la CII et qui fonctionnait sur les serveurs de type Iris 80.

Musique 
 Siris, groupe international de rock, duo d'origine américaine.

Bande dessinée 
 Siris (de son vrai nom Pierre Sirois) est un auteur canadien de bandes dessinées.

Archives 
 SIRIS, abréviation pour Smithsonian Institution Research Information System.

Notes